Okręty US Navy o nazwie USS "Joy":
 Pierwszy  był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-18.
 Drugi USS "Joy" (DD-951) został przemianowany na  w 1957, w czasie budowy.

Joy